Волинець Євгеній Валерійович (1978)  — народний депутат України 6-го скликання з листопада 2007 р., обраний за списками КПУ.
 Волинець Євгеній Валерійович (1993)  — український футболіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок